Aktiver bezeichnet:

 eine Person, die eine Tätigkeit ausführt, siehe Tätigkeit und Körperliche Aktivität
 ein aktives Mitglied einer Studentenverbindung, siehe Inaktiver

Siehe auch:
 Aktivität